Álftavatn ist der Name zumindest dreier Seen in Island. Übersetzt bedeutet dies Singschwansee.

Álftavatn (Sog), wird vom Fluss Sog durchströmt und liegt zwischen dem Þingvallavatn und der Hvítá 
Álftavatn (Fjallabaksleið syðri), liegt an der Hochlandstrecke Fjallabaksleið syðri (F210), der isländische Wanderverein (FI) unterhält hier eine gleichnamige Hütte
Álftavatn (Norður-Múlasýsla), liegt in Ostisland etwa 10 Kilometer westlich des Sees Lagarfljót